Hyatt steht für:
 Hyatt, eine Hotelkette

Hyatt ist der Familienname folgender Personen:
 Alpheus Hyatt (1838–1902), US-amerikanischer Zoologe und Paläontologe
 Anna Hyatt Huntington (1876–1973), US-amerikanische Bildhauerin
 Bec Hyatt (* 1989), australische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
 Charles Hyatt (1931–2007), jamaikanischer Schauspieler
 Christopher S. Hyatt (1943–2008), US-amerikanischer Psychologe, Okkultist und Autor
 Dave Hyatt (* 1972), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Derek Hyatt (1931–2015), britischer Maler
 Jalin Hyatt (* 2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 James W. Hyatt (1837–1893), US-amerikanischer Bankier, Geschäftsmann und Politiker

 Robert Hyatt, (* 1948), US-amerikanischer Informatiker, Entwickler von Crafty 
 Thaddeus Hyatt (1816–1901), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Erfinder

Hyatt ist der Name folgender Schiffe:
 Hyatt (Schiff, 1928), Zerstörer der chilenischen Marine
 Hyatt (Schiff, 1972), U-Boot der chilenischen Marine

Sonstiges:
 Hyatt Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Hyatt, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Hiatt